La voce è il suono emesso dall'uomo attraverso la bocca.

Linguistica
Voce – nella terminologia della grammatica tradizionale, espressione usata in vari sensi (morfosintattici, lessicali ecc.), e in particolare applicata alle forme flesse del verbo ("voce del verbo")
Voce – nella terminologia della grammatica tradizionale, sinonimo di diatesi
Voce – termine usato in lessicografia come sinonimo di lemma
Voce – in narratologia, termine che indica il narratore

Musica
 Voce – una delle parti melodiche o contrappuntistiche che costituiscono una composizione musicale
 Voce – singolo di Lara Fabian del 2015
 Voce – singolo di Arisa del 2016
 Voce – singolo di Madame del 2021

Periodici
La Voce – rivista letteraria del primo Novecento italiano
La Voce – quotidiano

Persone
Vincenzo Voce – politico italiano
Luna Voce – modella italiana

Altro 
 Voce – rete televisiva